Osoby o tym nazwisku:
 Tatjana Bokan – czarnogórska siatkarka
 Bukan (Bokan) – miasto w północno-zachodnim Iranie